Овра́жная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «овраг».

Россия 
 Овражная улица — улица в Абакане.
 Овражная улица — улица во Владивостоке.
 Овражная улица — улица в Гатчине.
 Овражная улица — улица в Зеленогорске (Санкт-Петербург).
 Овражная улица — улица в Зеленограде.
 Овражная улица — улица в Красноярске.
 Овражная улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Овражная улица — улица в Новосибирске.
 Овражная улица — улица в Орле.
 Овражная улица — улица в Пензе.
 В Томске:
 Овражная улица — улица в Мичуринске (Тамбовская область).
 Овражная улица — улица в Апреле;
  Овражная улица — прежнее название Аэродромной улицы (в 1929—1938 гг.);
 Овражная улица — улица в Хабаровске.
 Овражная улица — улица в Химках

Украина 
 Овражная улица — улица в Днепре.
 Овражная улица — улица в Полтаве.
 Овражная улица — улица в Херсоне.

Казахстан 
 Овражная улица — улица в Алма-Ате.